Kubota kan som auktorsförkortning betyda:

 Kôhei Kubota
 Noriko Kubota
 Satoshi Kubota
 I.-I. Kubota

Robotskapade auktorsförkortningar